Битю́г или Битю́к, может означать:

 Битюг — русская порода тяжеловозных лошадей.
 Битю́к, битю́г — о человеке крепкий, плотный, здоровый, сильный.

Топоним 
 Битюг — река в Тамбовской и Воронежской областях России, левый приток Дона.
 Битюг — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Битюг — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Битюг — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Битюг — железнодорожная станция ЮВЖД в Воронежской области.

См. также 
 Битюг-Матрёновка